De Compsognathidae zijn een groep theropode dinosauriërs behorend tot de Coelurosauria.

Een familie Compsognathidae werd voor het eerst benoemd door Edward Drinker Cope in een artikel, "On the homologies of some of the cranial bones of the Reptilia and on the systematic arrangement of the class" in de Proceedings of the American Association for the Advancement of Science, 19th meeting of 1870 (jaarboek 1870, p. 194-247). Heel vaak worden andere publicaties genoemd, de onjuiste datum van 1875 of hecht men zelfs geloof aan de claim van Othniel Charles Marsh dat hij de familie in 1882 benoemde. Ook gebeurt het dat men abusievelijk meent dat Andreas Wagner al in 1861 bij zijn beschrijving van Compsognathus die soort in een eigen familie onderbracht.

Een klade Compsognathidae werd voor het eerst in 2004 gedefinieerd door Thomas Holtz als: de groep omvattende Compsognathus longipes en alle soorten nauwer verwant aan Compsognathus dan aan de huismus Passer domesticus. Welke soorten dat precies zijn, is nog zeer onduidelijk daar kladistische analyses van de basale Coelurosauria niet erg met elkaar overeenstemmen. Sinosauropteryx en Huaxiagnathus zijn sterke kandidaten; Sinocalliopteryx een ander mogelijk lid.

De Compsognathidae waren kleine roofsauriërs die wellicht allen bedekt waren met "dinodons" vanwege een warmbloedig metabolisme. Ze komen voor van het Kimmeridgien tot het Barremien.

Een kladogram dat een mogelijke stamboom van de Compsognathidae toont naar een studie van Cristiano dal Sasso uit 2011, is het volgende:

Coelurosauria